Id. Alexandre Dumas (1802–1870) francia író, A három testőr és a Monte Cristo grófja írója
 Ifj. Alexandre Dumas (1824–1895) francia író, A kaméliás hölgy írója
 Alexandre Dumas metróállomás Párizsban